

Geografia 
 Atlanta — capital do Estado americano da Geórgia
Atlanta (Illinois) — cidade do estado americano de Illinois
Atlanta (Indiana) — cidade do estado americano de Indiana
Atlanta (Kansas) — cidade do estado americano de Kansas
Atlanta (Luisiana) — vila do estado americano de Luisiana
Atlanta (Michigan) — região censo-designada do estado americano de Michigan
Atlanta (Missouri) — cidade do estado americano de Missouri
Atlanta (Nebraska) — vila do estado americano de Nebraska
Atlanta (Texas) — cidade do estado americano de Texas

Televisão 
Atlanta (série de televisão) — série de televisão americana de 2016

Desambiguações de topônimos